Ngoni kan syfta på:

 Ngoni (folk) – en etnisk grupp inom folket nguni i östra och södra Afrika
 Ngoni (musikinstrument) – ett traditionellt stränginstrument från Västafrika
 Ngoni (språk) – folkets språk